Moreno kan syfta på följande:
 Moreno (djur), ett släkte spindlar
 João Miguel da Cunha Teixeira (Moreno), en portugisisk fotbollsspelare

Geografi

Antarktis 

 Moreno (ö i Antarktis, lat -64,08, long -62,30),

Argentina 

 Departamento de Moreno, kommun, Santiago del Estero,

Brasilien 

 Solânea (ort), Paraíba, Bananeiras, 
 Moreno, Pernambuco, ort, 
 Moreno (kommun), Pernambuco,

Colombia 

 Paz de Ariporo, kommun, Casanare, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar